«Мещани́н во дворянстве», также «Мещани́н-дворяни́н» () — комедия-балет в пяти актах Мольера и Жана-Батиста Люлли, написанная в 1670 году. Впервые представлена 14 октября 1670 года в замке Шамбор в присутствии короля Людовика XIV. 28 ноября спектакль с участием Мольера в роли Журдена состоялся в театре Пале-Рояль.

История создания 
В ноябре 1669 г. Париж посетила делегация послов султана Османской империи (Оттоманской Порты) Мехмеда IV. Желая произвести впечатление на послов, Людовик XIV принял их во всём своём величии. Но блеск алмазов, золота и серебра, роскошь дорогих тканей оставили турецкую делегацию равнодушной. Людовик заказывает Мольеру и Люлли «смешной турецкий балет», в котором была бы высмеяна турецкая делегация, для чего назначает ему консультанта, шевалье д’Арвье, недавно вернувшегося из Турции и знакомого с их языком, обычаями и традициями. Вокруг «Турецкой церемонии» в течение 10 дней репетиций было создано импровизированное представление, показанное королю и королевскому двору 14 октября 1670 г. в замке Шамбор в декорациях Карло Вигарани от спектакля «Господин де Пурсоньяк» и с танцами Пьера Бошана. Через месяц спектакль был перенесён на постоянную сцену Мольера, в театр Пале-Рояль, первый спектакль в Париже состоялся 28 ноября 1670 г. При жизни автора было сыграно 42 представления (6 - в 1670 г., 28 - в 1671 и 8 - в 1672 г., не считая придворных представлений в октябре и ноябре 1670 г.: четырёх - в Шамборе и нескольких - в Сен-Жермене).

В России впервые поставлена в Санкт-Петербурге 25 января 1756 г. Первый русский перевод комедии был выполнен Петром Свистуновым и издан в 1761 г.

Действующие лица и первые исполнители 
 Господин Журден, актёр Жан Батист Поклен (Мольер).
 Госпожа Журден, актёр Андре Юбер.
 Люсиль Журден, их дочь, актриса Арманда Бежар (Госпожа Мольер).
 Клеонт, влюблённый в Люсиль, актёр Мишель Барон.
 Доримена, маркиза, актриса Катрин Леклерк дю Розе́ (Госпожа Дебри).
 Дорант, граф, влюблённый в Доримену, актёр Франсуа Лёнуар, (Латорилльер).
 Николь, служанка Журдена, актриса Жанна Оливье Бургиньон (Госпожа Боваль).
 Ковьель, слуга Клеонта, актёр Филибер Гассо́ (Дю-Круази).
 Учитель музыки, актёр Андре Юбер.
 Ученик учителя музыки.
 Учитель танцев.
 Учитель фехтования, актёр Эдм Вилькен (Дебри).
 Учитель философии, актёр Филибер Гассо́ (Дю-Круази).
 Портной.
 Ученик портного, актёр Жан Питель (Боваль).
 Двое слуг.

Действующие лица балета 
 Певица.
 Два певца.
 Ученики портного, танцующие.
 Муфтий (эту роль на премьере исполнял Жан Батист Люлли).
 Турки, свита муфтия, танцующие.
 Дервиши, поющие.
 Танцовщики.

Сюжет 
Действие происходит в доме господина Журдена, мещанина. Господин Журден влюблён в аристократку, маркизу Доримену, и стремясь завоевать её расположение, во всём пытается подражать дворянскому сословию. Госпожа Журден и её служанка Николь высмеивают его. Желая сделаться дворянином, Журден отказывает Клеонту в предложении руки и сердца своей дочери Люсиль. Тогда слуга Клеонта, Ковьель, придумывает хитрость: под видом турецкого дервиша он посвящает господина Журдена в мнимый турецкий дворянский сан мамамуши́ и устраивает женитьбу Люсиль с сыном турецкого султана, который на самом деле переодетый турком Клеонт.

Сюжетная фабула пьесы проста, здесь нет характерной для Мольера динамичной интриги. Первые два акта представляют собой исключительно комические сцены, представляющие Журдена в окружении учителей, портных и музыкантов. Семейство Журдена и герои любовной интриги появляются лишь в третьем акте. Значительную часть комедии составляют дивертисменты (балеты), в том числе знаменитая Турецкая церемония.

Оригинальное название пьесы представляет собой оксюморон, понятный публике, жившей при Старом режиме. Слово gentilhomme обозначало родовитого дворянина, имевшего не менее четырёх поколений дворянских предков. Буржуа, получивший дворянство, относился к категории нобилей (nobles), и ни при каких условиях не мог обозначаться, как gentilhomme.

Цитаты 
Г-н Журден. Когда я говорю: "Николь, принеси мне туфли и ночной колпак", это проза?

Учитель философии. Да, сударь.

Г-н Журден. Скажите на милость! Сорок слишком лет говорю прозой — и невдомек! Большое вам спасибо, что сказали.

Музыкальные номера, сочинённые Люлли 

 Увертюра
 Ария «Je languis nuit et jour» (Ученик учителя музыки)
 Ария «Je languis nuit et jour» (Певица)
 Музыкальный диалог «Un coeur, dans l’amoureux empire» и «Il n’est rien de si doux» (Певица и два певца)
 Первая интермедия для Четырёх танцовщиков, ведомых Учителем танцев
 Вторая интермедия, — ария и гавот для Учеников портного
 Первая застольная песня «Un petit doigt, Philis»
 Вторая застольная песня «Buvons, chers amis, buvons!»
 Турецкая церемония
 Балет наций
 Выход первый: музыкальный диалог зрителей, покупающих либретто
 Выход второй: трое докучных
 Выход третий: три испанца
 Выход четвёртый: итальянские певец и певица, а также танцующие Скарамуши, Тривелены и Арлекины
 Выход пятый: два пуатуанца
 Выход шестой и последний: испанцы, итальянцы и французы под общие рукоплескания зрителей

Дискография 
 1955, Франция — под рук. Андре Жоливе, оркестр театра Комеди Франсэз
 1973, Германия — под рук. Густава Леонхардта, оркестр La Petite Bande
 1994, Великобритания — под рук. Пола Гудвина, оркестр London Oboe Band
 2001, Франция — под рук. Хьюго Рейна, оркестр La Simphonie du Marais

Театральные постановки

Первая постановка 
Премьера пьесы состоялась 14 октября 1670 в королевском замке Шамбор.

Первая постановка на русском языке состоялась, по сведениям «Драматического словаря…», 25 января 1756 в Российском театре в Санкт-Петербурге. Среди исполнителей комедии в XVIII в. — Крутицкий, Рыкалов (Журден). Из позднейших русских постановок — Малый театр (1826, Журден — Щепкин).

Известные постановки 
 1843 — Александринский театр: Журден — Мартынов.
 1844 — Малый театр: Журден — П. Садовский; 1864 — там же: Журден — В. Живокини.
 1865 — Комеди Франсез, г. Париж — спектакль-реставрация, повторяющий постановку 1670 г. в Шамборе.
 1888 — Театр Корша: Журден — Давыдов.
 1900 — Новый театр, филиал Малого театра на сцене Московского Большого театра реж. Александр Ленский; Журден — Падарин, Клеонт — Остужев, Ковьель — Н. Яковлев, Николь — Турчанинова.
 1911 — Театр Одеон, г. Париж — реж. Андре Антуан, он же исполнил роль г-на Журдена
 1914 (Театральная энциклопедия называет другой год постановки — 1911) — Театр Незлобина (Незлобин, Константин Николаевич), г. Москва — реж. Фёдор Фёдорович
 1914 — Иркутский театр: реж. Канин.
 1921 — Петроградский театр комической оперы: реж. Марджанов.
 1922 — Ярославский театр
 1923 — Петроградский акад. театр драмы: реж. и худ. А. Бенуа; Журден — К. Яковлев.
 1930 — Московский Малый театр: Журден — Ст. Кузнецов.
 1936 — 1-й Гостеатр Армении, Ереван: Журден — Габриелян.
 1951 — Комеди Франсез, г. Париж — реж. Жан Мейер, с участием Луи Сенье, Мишеля Галабрю, Жана Мейера и др.
 1969 — Театр имени Вахтангова, г. Москва — реж. В.Шлезингер, с участием Владимира Этуша, Василия Ланового и др.
 1996 — Театр Шайо, г. Париж — реж. Жером Савари, с участием Катрин Жакоб, Брюно Раффаэли
 1998 — Московский Новый драматический театр — реж. Андрей Сергеев, с участием Спартака Мишулина в роли г-на Журдена
 2004 — Фестиваль старинной музыки, г. Утрехт — реж. Бенжамен Лазар, дир. Венсан Дюместр, с участием Оливье Мартен Сальвана, Арно Марзорати, Жана Дени Монори и др.

Экранизации 
 1922 — немой кинофильм, Франция — реж. Жак де Фероди
 1945 — кинофильм, США
 1982 — телефильм, Франция — реж. Пьер Бадель, с участием Мишеля Серро в роли г-на Журдена
 1982 — кинофильм, Франция — реж. Роже Кожио́, с участием Рози Варт и Мишеля Галабрю в роли г-на Журдена

Интересные факты 
 В 1932 году Михаил Булгаков сочинил пьесу «Полоумный Журден» («Мольериана в трёх действиях»). В комедию Мольера он ввёл героев и сцены из других мольеровских комедий («Дон Жуан», «Брак поневоле» и «Скупой») и смягчил сатирическую составляющую.
 Хореограф Джордж Баланчин создал балетный спектакль «Мещанин во дворянстве» с музыкой Рихарда Штрауса. Премьера прошла 8 апреля 1979 года в Нью-Йорке с участием Патрисии Макбрайд и Рудольфа Нуриева.
 Сюжет «Мещанина» послужил основой для сценария фильма «Мольер» режиссёра Лорана Тирара (Франция, 2007 г.)
 Существует пьеса, созданная по мотивам «Мещанина во дворянстве», написанная В. Константиновым и Б. Рацером, которую композитор Геннадий Гладков использовал в качестве либретто и создал оперетту «Ах, Высший Свет!», которая и сейчас иногда ставится в музыкальных театрах.
 В 2006 году в народном театре «Глагол» был поставлен спектакль «Послезавтра — в Шамборе», действие которого происходит в театре Мольера во время постановки «Мещанина во дворянстве». Для этой постановки Анатолий Агроскин переложил в стихи текст «Полоумного Журдена» Михаила Булгакова.

Примечания

Литература 
 «Le Bourgeois gentilhomme» de Molière avec des notice par Yves Hucher, «Larousse», Paris, 1965.
 Мольер, Сочинения, составитель А. М. Горбунов, «Книжная палата», Москва, 2003.
 Филипп Боссан, «Людовик XIV, король-артист», «Аграф», Москва, 2002.

Ссылки 

 Текст пьесы «Мещанин во дворянстве» (перевод Н. Любимова; стихи в переводе А. Арго)
 «Мещанин во дворянстве», оригинальный текст
 «Мещанин во дворянстве», анализ

Пьесы на французском языке
Пьесы 1670 года